Bahnă (substantiv comun) - se folosește in Moldova de NE (jud. Botoșani, Suceava) pentru a denumi pășunea satului. Preluat din limba ucraineană.

Bahna se poate referi la:
Ape
Râuri
Râul Bahna, Ciunca, jud. Iași, România
Râul Bahna, Dunăre, jud. Mehedinți, România
Râul Bahna, Jijia, jud. Botoșani, România
Râul Bahna, Moldova, jud. Iași, România
Râul Bahna, Siret (Lozna), jud. Botoșani, România
Râul Bahna, Siret (Mihăileni), jud. Botoșani, România
Lacuri
Lacul Bahna, Republica Moldova
Golfuri
Golful Bahna, jud. Mehedinți

Forme de relief
Dealuri
 Dealul Bahna, situat între Buhuși Roman și Bacău
Dealul Câmpul Bahnei, com. Ilovița, jud. Mehedinți
Văi
Valea Bahnei, com. Ilovița, jud. Mehedinți

Localități
Localități din România
Bahna, Bacău
Bahna, Mehedinți
Bahna, Neamț, reședința comunei cu același nume
Localități din România cu nume compuse:
Bahna Arin, Suceava
Bahna Mare, Neamț
Bahnari, Vaslui
Localități din alte țări
 Bahna, Cehia

Alte utilizări
Căminul Cultural Bahna, satul Bahna, com. Ilovița, jud. Mehedinți
Grădinița de Copii Bahna, satul Bahna, com. Ilovița, jud. Mehedinți
Parohia Bahna, satul Bahna, com. Ilovița, jud. Mehedinți
Satul de vacanță Bahna (complex turistic), com. Ilovița, jud. Mehedinți
Școala cu clasele I-IV Bahna, satul Bahna, com. Ilovița, jud. Mehedinți
Tunelul Bahna, un tunel rutier de pe DN6 în jud. Mehedinți